Торроэлья-де-Монтгри (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Жирона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баш-Эмпорда. Занимает площадь 65 км². Население — 11522 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 45 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del Ayuntamiento de Torroella de Montgrí
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Mapa Callejero de Torroella de Montgrí (Costa Brava)
 Mapa de Torroella de Montgrí en Google Maps
 Noticiario local
 Blog de noticias locales

Муниципалитеты Жироны